Aleksandar Kolarov: ex calciatore serbo;
Vasil Kolarov: politico comunista bulgaro.